Kowale Oleckie (gromada) (powiat olecki)
 Gromada Kowale Oleckie I (powiat olecki)
 Kowale Oleckie II (gromada) (powiat olecki)